Холмовка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Холмовка — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Холмовка — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Холмовка — село в Бахчисарайском районе Крыма.
Холмовка — посёлок в Азнакаевском районе Татарстана, упразднён в 2005 г.